Bugge ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Bugge (1862–1928), norwegisch-schwedische Frauenrechtlerin, Juristin, Schriftstellerin und Diplomatin
 Else Bugge Fougner (* 1944), norwegische Politikerin und Juristin
 Günther Bugge (1885–1944), deutscher Chemiker und Chemiehistoriker
 Ingeborg Wærn Bugge (1899–1991), schwedische Architektin
 Knud Eyvin Bugge (1928–2020), dänischer Theologe
 Matthias Bugge (1782–1820), dänischer Astronom
 Niels Bugge (um 1300–1359), dänischer Adliger
 Sophus Bugge (1833–1907), norwegischer Philologe
 Thomas Bugge (1740–1815), dänischer Astronom, Mathematiker und Kartograf
 Vegard Robinson Bugge (* 1989), norwegischer Straßenradrennfahrer

und als Vorname
 Bugge Wesseltoft (* 1964),  norwegischer Jazzmusiker

Siehe auch:
 Beifuß (Trivialname)
 Bucke